Schots Open (golf), een golftoernooi uit de European Tour
 Schots Open (badminton), een badmintontoernooi
 Schots Open (darts), een dartstoernooi
 Scottish Open (snooker), een snookertoernooi